Kiowa (volk), een indianenvolk dat oorspronkelijk in Canada woonde, maar nu in de Amerikaanse staat Oklahoma.
Kiowa (taal), de taal van het gelijknamige indianenvolk.

plaatsen in de Verenigde Staten
Kiowa (Colorado)
Kiowa (Kansas)
Kiowa (Oklahoma)
Lake Kiowa